Al-Nasr SCSC ist der Name folgender Sportvereine:

 Al-Nasr SCSC (Libyen), libyscher Sportverein mit Sitz in der Stadt Bengasi
 Al-Nasr SCSC (Oman), omanischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Salala

Siehe auch:
 Al-Nasr SC